Gräbke oder Graebke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Arnold Gräbke (1900–1955), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Hermann Graebke (1833–1909), Heimatschriftsteller der Prignitz